Rock Steady oder Rocksteady steht für:

 Rock Steady (Album), Musikalbum von No Doubt (2001)
 Rock Steady Crew, US-amerikanische Breakdancegruppe
 Rocksteady, jamaikanischer Musikstil
 Rocksteady – The Roots of Reggae, schweizerisch-kanadischer Dokumentarfilm von Stascha Bader aus dem Jahr 2009
 Rocksteady Studios, britisches Entwicklerstudio für Videospiele